Incubus oder Inkubus steht für:
 Incubus (Dämon)
 eine US-amerikanische Crossover-Band, siehe Incubus (Band)
 früherer Name der US-amerikanischen Band Opprobrium
 eine britische Pagan-Rock-Band, siehe Inkubus Sukkubus
 ein Horrorfilm auf Esperanto von 1966, siehe Inkubo
 The Incubus, ein kanadischer Horrorfilm von 1982, siehe Incubus – Mörderische Träume
 ein britischer Horrorfilm von 2005, siehe Fear Factory – Labor der Angst